Izsák ist der Name folgender Personen:

 Andor Izsák (* 1944), ungarischer Musiker
 Imre Izsák (1929–1965), ungarischer Astronom und Himmelsmechaniker

Benannt nach Imre Izsák sind:

 (1546) Izsák, ein Asteroid
 Izsak (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf dem Mond

Izsák (Ungarn), ist auch eine Stadt in Ungarn.